Pannonische Zweizahnbiene (Paradioxys pannonica) ist eine solitäre Wildbienenart der Gattung Paradioxys.

Die Art wurde erstmals von Alexander Mocsáry als Dioxys pannonica beschrieben. 1894 wurde die Art der Gattung Paradioxys zugeordnet.

Einzelnachweise 

Bauchsammlerbienen